Bobbin  bedeutet:
Ein Ortsteil der Gemeinde Behren-Lübchin im Landkreis Rostock
ein Ort auf Rügen, siehe Bobbin
ein Spulenkörper (auch Bobine genannt), oft ohne Seitenbegrenzung, zur Aufwickelung von Garn (siehe auch Kops (Textil)) oder Draht (den Rahmen um die Wicklung bei elektromagnetischen Tonabnehmern bezeichnend)
ein von 1925 bis 1985 in Gmünd ansässiger Möbelproduzent

Ähnliche Begriffe:
Bobby (Aufwickeldorn an Spulentonbandgeräten), siehe Spulentonband
Bobine (Bergbau); eine Art Seilwinde mit spiralig statt zylindrisch aufgewickelten flachen Seilen oder Bändern oder runden Seilen, verwendet als Fördermaschine im Bergbau und bei geringen Hubhöhen (z. B. Bühnentechnik)

Siehe auch:
 Bobin
 Bobine
 Bobbin Island